Иванов, Владимир Дмитриевич:
 Иванов, Владимир Дмитриевич (1900—1968) — советский военачальник, генерал армии.
 Иванов, Владимир Дмитриевич — георгиевский кавалер.
 Иванов, Владимир Дмитриевич — доктор наук, профессор.